Callender steht für:
 Callender (Iowa), Ortschaft in den USA
 Callender (Kalifornien), Ortschaft in den USA
 Callender Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Personen:
 Arthur R. Callender (1876–1936), britischer Ägyptologe
 Bessie Callender (1889–1951), amerikanische Bildhauerin
 Beverley Callender (* 1956), britische Leichtathletin
 Billy Callender (1903–1932), englischer Fußballspieler
 Clarence Callender (* 1961), britischer Leichtathlet
 Emmanuel Callender (* 1984), Leichtathlet aus Trinidad und Tobago
 Geoffrey Callender (1875–1946), britischer Marinehistoriker

 James T. Callender (1758–1803), schottischer Journalist

 Mantia Callender (1973–2011), englischer Basketballspieler
 Margaret Callender (* 1939), britische Speerwerferin
 Norman Callender (1924–1990), englischer Fußballspieler
 Red Callender (1916–1992), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Reg Callender (1892–1915), englischer Fußballspieler
 Roy Callender (* 1944), Bodybuilder und Wrestler
 Tom Callender (1920–2002), englischer Fußballspieler
 Vivienne Gae Callender, Ägyptologin